Sezóna 1979/1980 byla 63. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Islanders. V této sezoně došlo k rozšíření soutěže ze 17 na 21 týmů. Po krachu WHA (ligy, která konkurovala NHL) se nově zúčastnily týmy Edmonton Oilers, Winnipeg Jets, Hartford Whalers a Quebec Nordiques.

Díky tomuto rozšíření byl také změněn systém play off. Nejlepších 16 týmů bez ohledu na příslušnost k divizi či konferenci postoupilo do osmifinále play off, které se hrálo na 3 vítězné zápasy. V dalších fázích se již hrálo na 4 vítězné. V každé fázi se utkal tým s nejlepším nasazením proti týmu s nejhorším nasazením, atd.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1979
Lední hokej v roce 1980